União de Mocidade Presbiteriana
União por um Movimento Popular
Heckler & Koch UMP

Desambiguações de siglas